Die Eredivisie 1958/59 war die dritte Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 24. August 1958 und endete am 31. Mai 1959.

Meister wurde zum sechsten Mal Sparta Rotterdam. Absteigen mussten TSV NOAD und Aufsteiger SHS Den Haag.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Teams stiegen ab. Bei Punktgleichheit entschied der Torquotient über die Platzierung.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte  – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Die Meistermannschaft von Sparta Rotterdam  
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie der Eredivisie (niederländisch)
 Saison auf rsssf

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1958/59